Harrisburg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Harrisburg Township (Illinois)
 Harrisburg Township (Iowa)